Консистенція (, ):

 Ступінь щільності або густини речовини.
 Ступінь в'язкості або густини напівтвердих-напіврідких речовин (мастил, мила, фарб, будівельних розчинів тощо). Визначається через Коефіцієнт консистенції.

Див. також 
 Консистенція гідросуміші
 Консистометр

Література 
 

Матеріалознавство